Where Are You (Imaani), een single van de Engelse zangeres Imaani
 Where Are You (Paffendorf), een single van de Duitse danceact Paffendorf
 Where Are You? (16 BIT), een single van de Duitse synthpopformatie 16 BIT